Bédeille, commune française de l'Ariège
 Bédeille, commune française des Pyrénées-Atlantiques